Хадрамаут:
 Хадрамаутское царство — древнее государство на территории Йемена.
 Хадрамаут — регион, историческая область на юге Аравийского полуострова.
 Хадрамаут — мухафаза в Йемене. Расположена на месте исторического региона Хадрамаут.
 Вади-Хадрамаут — пересыхающая сезонами река в регионе Хадрамаут, на территории Йемена.